Владимир Јовановић може да се односи на:

 Владимир Јовановић (1833—1922), српски економиста, политичар, новинар, председник Српског ученог друштва.
 Владимир М. Јовановић (1859—1899), српски песник.
 Владимир Јовановић (генерал) (1870—1934), српски генерал.
 Владимир Владета Јовановић (1920—1944), четнички командант.
 Владимир Јовановић (кошаркашки тренер) (1984), српски кошаркашки тренер

Референце